Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Rogers Cup 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 5. und 6. August 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 78 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Toronto